Bjurs kan syfta på

 Bjurs, Ingå – en by i Ingå i Finland
 Bjurs såg – ett sågverk i Håknäs, se Håknäs såg